Berufsmatura bzw. Berufsreifeprüfung steht für:

 Berufsmaturität (Schweiz, Liechtenstein), ein Abschluss der fachgebundenen Hochschulreife
 Berufsreifeprüfung (Österreich), ein berufsbegleitender Bildungsweg zur vollen Hochschulreife
 Berufsreifeprüfung (Südtirol), ein fünftes Vollzeitschuljahr anschließend an die Lehre in einer Berufsfachschule, siehe Matura #Berufsreifeprüfung in Südtirol